Dominic Inglot e Austin Krajicek erano i dententori del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2019, ma entrambi hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Wesley Koolhof e Neal Skupski hanno battuto Matthew Ebden e Max Purcell con il punteggio di 4-6, 7-5, [10-6].

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarti di finale)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (campioni)

  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (ritirati) 
  Matthew Ebden /  Max Purcell (finale)

Wildcard 

  Jesper de Jong /  Bart Stevens (primo turno)

  Tallon Griekspoor /  Daniil Medvedev (primo turno)

Ranking protetto 

  Julio Peralta /  David Vega Hernández (primo turno)

Alternate 

  Brandon Nakashima /  Emil Ruusuvuori (quarti di finale, ritirati)

  Tim van Rijthoven /  Gijs Brouwer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Libéma Open 2022